Бабота (англ. Babota)— прізвище слов'янського походження. В Україні поширене на Закарпатті.

Бабота — давнє слов'янське ім'я утворене від основи «Баб-» (бабуся, бабка) і за допомогою форманта «-ота» (Доброта, Радота, Милота та ін.).

Відомі носії 

 Бабота Микола (1909—1989) — громадсько-політичний діяч Карпатської України.
 Бабота Марґарита (1917—2009) — українська діячка просвітянського руху на Закарпатті, учасниця трагічних подій Карпатської України і Ковнерівських процесів.
 Бабота Любиця (1944) — український мовознавець у Словаччині.

Примітки 
Українські прізвища